Příjmení Viktora nese více různých osobností:

 Adam Viktora (* 1973) – český varhaník a dirigent
 Antonín Viktora (1943–2014) – český jazzový kytarista
 Zdeněk Viktora (* 1976) – český scenárista a spisovatel